Стивен Ван Зандт (; 22 ноября 1950, Уинтроп, Массачусетс) — итало-американский , музыкант и продюсер. Наиболее известен ролью Сильвио Данте в сериале «Клан Сопрано» и главной ролью в сериале «Лиллехаммер», а также участием в качестве гитариста в группе E Street Band, аккомпанирующей Брюсу Спрингстину.

Биография 
Он имеет итальянское происхождение (его дед был из Калабрии, а родители его бабушки были неаполитанцами).Музыкальная карьера Ван Зандта началась в 1970 году. Он участвовал в турах и записях самых различных музыкальных групп. С середины 1980-х развивает сольное творчество.

В 1985 году Ван Зандт посетил ЮАР и решил, что созданный отельным магнатом Солом Керцнером курорт «Сан-Сити» является олицетворением апартеида, поскольку курорт с казино находится на территории бантустана. Несмотря на привлечение таких артистов, как Брюс Спрингстин, U2, Боб Дилан, Пит Таунсенд, Джоуи Рамон, Том Петти и Afrika Bambaataa, сингл Sun City не получил успеха с точки зрения продаж. После выхода из тюрьмы Нельсон Мандела похвалил Керцнера и сказал, что на курорте было создано множество рабочих мест, что было важнее всего.

Также является автором известной песни «All Alone on Christmas», звучащей в фильмах «Один дома 2» и «Реальная любовь».

Дискография 
 1982 — Men Without Women US #118
 1984 — Voice of America US # 55
 1985 — Sun City
 1987 — Freedom — No Compromise US #80
 1989 — Revolution
 1999 — Born Again Savage
 1999 — Greatest Hits

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Рок-музыканты США
Рок-гитаристы США
Музыканты E Street Band
Музыканты Southside Johnny & the Asbury Jukes
Члены Зала славы рок-н-ролла
Почётные доктора Ратгерского университета